

Persone
Giovanni Battista Spangher – politico, giudice e funzionario italiano.
Giovanni Spangher – liquidatore, dirigente d'azienda e banchiere italiano.
Giorgio Spangher – professore e avvocato italiano.
Luciano Spangher – poeta, storico italiano.